Lubimbi peut être :
 la Lubimbi, rivière du Sud-Kivu en République démocratique du Congo, affluent de la Lugulu ;
 la Lubimbi, rivière du Lomami en République démocratique du Congo, affluent de la Lugulu ;
 Lubimbi, localité du Matabeleland septentrional au Zimbabwe ;
 la Lubimbi, rivière du Matabeleland septentrional au Zimbabwe, affluent de la Shangani.

Voir aussi